L'influence est un concept, pouvant faire référence à : 
L'influence électrostatique ;
L'influence, un processus psychologique dans lequel une personne fait adopter un point de vue à autrui ;
L'influence, en politique ;
L'influence sociale, ou la pression sociale.

Autre 
Influence, est un épisode de la série télévisée Stargate Universe.